Ауха́дов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Аухадов, Апти Хамзатович (род. 1992) — тяжёлоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года, сын и ученик Хамзата Аухадова;
 Аухадов, Хамзат Ахмаевич (род. 1965) — тренер по тяжёлой атлетике, Заслуженный тренер России, отец и тренер Апти Аухадова.